La temporada 2021 de Turismo Nacional fue la 61.ª edición en la historia del citado campeonato argentino de automovilismo de velocidad. El calendario de esta temporada estuvo compuesto por 12 fechas, habiendo dado inicio el 28 de febrero en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca y finalizado el 12 de diciembre. Es de destacar que la confección del calendario 2021, al igual que en la temporada anterior, quedó sujeto a las condiciones sanitarias de cada localidad, como parte de los protocolos de seguridad impuestos tras decreto de estado de cuarentena emitido por el Poder Ejecutivo Argentino, tras el brote pandémico de COVID-19 declarado en dicho país en 2020.

La principal novedad de esta temporada, tuvo que ver con la renovación total de la mesa directiva de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (entidad fiscalizadora de esta categoría), siendo electo el excampeón de la Clase 3 de TN, Emanuel Moriatis como nuevo presidente de la categoría.

Plantel de pilotos 2021

Desarrollo del torneo

Calendario General

Clase 2

Clase 3

Posiciones

Clase 2

Clase 3

Desempeño de los pilotos fecha por fecha

Clase 2

Clase 3

Cambios de marcas

Artículo Principal 
 Turismo Nacional

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de APAT
 Sportmotor, Sitio de noticias con todo el calendario 2021 de Turismo Nacional

2021
Deportes de motor en 2021
Deporte en Argentina en 2021